Mosaicoporina är ett släkte av mossdjur. Mosaicoporina ingår i familjen Porinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mosaicoporina